Die TFF 1. Lig 2019/20 war die 57. Spielzeit der zweithöchsten türkischen Spielklasse im Fußball der Männer. Sie begann am 16. August 2019 mit dem 1. Spieltag und wird Ende Juli 2020 mit den Play-off-Finale zwischen dem Dritt- bis Sechsplatzierten enden.

Teilnehmer 
Zu Saisonbeginn waren zu den von der vorherigen Saison verbleibenden 12 Mannschaften, die drei Absteiger aus der erstklassigen Süper Lig Bursaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Akhisarspor und die drei Aufsteiger aus der drittklassigen TFF 2. Lig Keçiörengücü, Menemen Belediyespor, Fatih Karagümrük SK hinzugekommen.

Der Erstligaabsteiger und  Büyükşehir Belediye Erzurumspor kehrte damit nach einjähriger Erstligazugehörigkeit wieder in die 1. Lig zurück, wohingegen Bursaspor, einer der bisherigen fünf türkischen Fußballmeister, nach 27-jähriger und Çaykur Rizespor nach fünfjähriger Erstligazugehörigkeit wieder an der zweithöchsten türkischen Spielklasse teilnahmen. Der Aufsteiger Keçiörengücü kehrte als Drittligameister nach 21 Jahren, Menemenspor als zweiter Drittligameister nach 29 Jahren und Fatih Karagümrük SK als Play-off-Sieger der TFF 2. Lig nach 14 Jahren in die 1. Lig zurück.

Mannschaften 2019/20

Statistiken

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste 
Bei gleicher Anzahl von Treffern sind die Spieler alphabetisch nach Nachnamen bzw. Künstlernamen sortiert.

Play-offs 
Halbfinale

 Hinspiele: 22. Juli 2020
 Rückspiele: 26. Juli 2020

|}

Finale

Weblinks 
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse seit 2001 auf tff.org (türkisch)
 Offizielle Internetpräsenz der zweithöchsten Spielklasse von 1963 bis 2001 auf tff.org (türkisch)

Einzelnachweise 

2019/20
Fußballsaison 2019/20